Hoodoo – forma di magia popolare nel sud degli Stati Uniti
Hoodoo – album di Alison Moyet del 1991
 Hoodoo – singolo di Alison Moyet del 1991
Hoodoo – album dei Krokus del 2010
Hoodoo – piramidi di terra in Colorado